Пунта-Горда, Пунтагорда () — испаноязычный топоним.

Топонимы и другие объекты 
США
  — город во Флориде.
  — маяк в Калифорнии.
Уругвай
  — район города Монтевидео.
  — каньон в департаменте Колония.
Прочие страны
 Пунта-Горда — город в Белизе.
  — поселение в Венесуэле.
 Пунтагорда — муниципалитет на Канарских островах (Испания).